John Fitch (1743–1798) amerikai feltaláló
 John Fitch (1917–2012) amerikai autóversenyző, mérnök, feltaláló